Le Championnat de France d'échecs des clubs 2016 est sous la dénomination de Top 12 2016 le plus haut niveau du championnat de France par équipe de ce sport.

Douze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2016 était le  championnat de France d'échecs par équipes. Le champion était Clichy-Echecs-92, qui renvoyait le champion en titre Bischwiller à la deuxième place. Le Cavalier Bleu Drancy  Les Tours de Haute Picardie et Nice Alekhine étaient sortis de la Nationale 1 de l'année précédente. Alors que Les Tours de Haute Picardie et Nice parvenaient à se maintenir, Drancy, ainsi que l’Échiquier Chalonnais et Évry Grand Roque devaient descendre.

L'équipe de Clichy 
Clichy remporte le titre devant Bischwiller. avec dans son équipe en 2016 : Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet, Loek van Wely, Axel Delorme, Pierre Barbot, Anaëlle Afroui ; Jon Ludvig Hammer, Vladislav Tkachiev, Pavel Tregoubov, Hicham Hamdouchi, Almira Skripchenko, etc.

Modalités 
Les douze équipes participantes ont disputé un tournoi. Le classement était déterminé par le nombre de points de l'équipe (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat). En cas d'égalité, la comparaison directe était décisive en premier, suivie du bilan des points du tableau (différence entre le nombre de victoires et de défaites).

Calendrier 
Les compétitions se sont jouées à Drancy du 28 mai au 7 juin 2016.

Clubs participants 
 Bischwiller
 Cercle d'échecs de Bois-Colombes
 Châlons-en-Champagne
 Clichy 
 Drancy
 Évry
 Montpellier
 Mulhouse
 Nice
 Saint Quentin 
 Strasbourg
 Vandœuvre

Généralités
Les équipes participantes étaient autorisées à inscrire un maximum de 16 joueurs, dont au moins une Française et un Français. Les joueurs masculins et les joueuses étrangères devaient avoir une cote Elo d'au moins 2000.

Tous les clubs n'ont pas utilisé le quota, Bischwiller et Les Tours de Haute Picardie rapportant chacun 15 joueurs et Montpellier 14. Tous les joueurs signalés n'ont pas été utilisés. Alors que Bischwiller, Bois-Colombes et Montpellier se sont débrouillés avec neuf joueurs chacun, 14 joueurs ont disputé au moins un match aux Tours de Haute Picardie. Au total, 135 joueurs ont été utilisés, dont 44 ont participé à toutes les compétitions.

Le joueur avec le plus de points est Jean-Pierre Le Roux (Bischwiller) avec 9 points en 11 matchs. Maxime Vachier-Lagrave, Pavel Tregoubov (tous deux de Clichy), Alexander Ipatov et Axel Bachmann (tous deux de Bois-Colombes) ont marqué chacun 8,5 points , Vachier-Lagrave jouant 10 parties, Tregubow, Ipatov et Bachmann 11 chacun. Avec Salomé Neuhauser (Mulhouse) et Loek van Wely (Clichy) deux joueurs ont atteint 100%, dont Neuhauser a joué deux fois et van Wely une fois.

Effectifs

Clichy-Echecs-92

Bischwiller

Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Nice Alekhine

Les Tours de Haute Picardie

Cercle d'échecs de Strasbourg

Montpellier Échecs

Vandœuvre-Échecs

Cavalier Bleu Drancy

Échiquier Chalonnais

Évry Grand Roque

Compétition

Classement

Remarques
 Les victoires sans participation sont prises en compte dans les bilans individuels, les défaites sans participation ne sont pas prises en compte.
 Selon la réglementation, au moins cinq des joueurs utilisés dans chaque compétition doivent avoir la nationalité française ou être des citoyens de l' UE résidant en France. Le Cavalier Bleu Drancy n'ayant pas satisfait à cette exigence lors du match contre Clichy-Echecs-92, les parties des échiquiers 5 à 8 ont été comptées comme gagnées pour Clichy. Les résultats réels suivants sont pris en compte pour les bilans individuels : Dylan McClain – Pavel Tregoubov 0:1 ; Axel Delorme-Jean-Philippe Karr 0.5:0.5 ; Viatcheslav Pozdnyakov – Pierre Barbot 0:1 ;  Almira Skripchenko 1-0 Annie Barakoff

Liens externes 
 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France d'échecs

Notes et références 

2015-2016
Echecs M1